Le type 10006-10018 est un type d'automotrice électrique pour tramway construit par les Ateliers de Seneffe pour la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV).

Histoire 
Elles sont mises en service de  à .

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Motorisation

Freinage 
Freinage rhéostatique.

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Matériel roulant de la SNCV

Automotrice électrique de la SNCV
Automotrice électrique des Ateliers de Seneffe